Canaan ist die englische Form des Namens Kanaan, von Neusiedlern als Ortsname gewählt mit der Assoziation des biblischen Gelobten Landes:

in Brasilien:
 Canaan (Ceará)

in Trinidad und Tobago
 Canaan (Trinidad und Tobago)

in den Vereinigten Staaten:
 Canaan (Alabama)
 Canaan (Arkansas)
 Canaan (Connecticut)
 Canaan (Florida)
 Canaan (Indiana)
 Canaan (Maine)
 Canaan (Mississippi)
 Canaan (Missouri)
 Canaan (New Hampshire)
 Canaan (New York)
 Canaan (Ohio)
 Canaan (Oregon)
 Canaan (South Carolina)
 Canaan (Tennessee)
 Canaan (Vermont)
 Canaan (Vermont, CDP)
 Canaan (West Virginia)
 Canaan Heights (West Virginia)
 Canaan Street (New Hampshire)
 Canaan Valley (Connecticut)

im NRHP gelistete Objekte:
 Canaan Chapel, in Barrington, New Hampshire, ID-Nr. 82001877
 Canaan Meetinghouse, in Canaan, New Hampshire, ID-Nr. 72001598
 Canaan Street Historic District, in Canaan, New Hampshire, ID-Nr. 73000163
 Canaan Village Historic District, in North Canaan, Connecticut, ID-Nr. 90001800

Canaan steht außerdem für:

 Canaan (Anime), der Titel einer Anime-Fernsehserie
 Canaan Dog, die Hunderasse Kanaan Hund

Siehe auch:
 Kanaan (Begriffsklärung)
 Canaan Township
 New Canaan